Pavlovsk peut faire référence à :
 Pavlovsk, ville russe sous la juridiction de Saint-Pétersbourg ;
 Palais de Pavlovsk, palais palladien situé à Pavlovsk, construit pour le futur Paul  de Russie ;
 Pavlovsk, ville russe de l'oblast de Voronej ;
 Pavlovsk, nom de plusieurs autres localités en Russie.

Homonymie de localités